Saline Bad Kissingen steht für:

 Untere Saline (Bad Kissingen)
 Obere Saline (Bad Kissingen)